Эпи́фора (от  — принесение, прибавление) — стилистическая фигура, художественный приём, заключающийся в повторении конечных языковых единиц (звуков, слов, грамматических форм) смежных отрезков речи для того, чтобы подчеркнуть смысл или усилить эмоциональную окраску. Очень часто эпифора используется в поэтической речи и в фольклоре в виде одинаковых или аналогичных окончаний строф (пример — стихотворная пьеса Александра Гладкова «Давным-давно» и одноимённая песня из кинофильма «Гусарская баллада»).

По способу образования эпифора может быть двойной, звуковой, морфологической, синтаксической, словообразовательной и пр.

Противоположностью эпифоры является анафора.

Примеры 

Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики.

И самой справедливостью является тот закон времени, чтобы оно пожирало своих детей, — так проповедовало безумие.

Нравственно все распределено по праву и наказанию. Ах, где же избавление от потока вещей и от наказания «существованием»? Так проповедовало безумие.

Может ли существовать избавление, если существует вечное право? Ах, недвижен камень «было»: вечными должны быть все наказания. Так проповедовало безумие

Меня зовут юнцом безусым,
Мне это, право, всё равно.
Зато не величают трусом…
Давным-давно… Давным-давно…

Иной усищи крутит яро,
Бутылкам всем глядится в дно,
Но сам лишь копия гусара…
Давным-давно… Давным-давно…

Иной клянётся страстью пылкой,
Но, коли выпито вино,
Вся страсть его на дне бутылки…
Давным-давно… Давным-давно…

Влюблённым море по колено,
Я с ними в этом заодно,
Но караулит всех измена…
Давным-давно… Давным-давно…

Отвсюду виден Милиционер

С Востока виден Милиционер

И с Юга виден Милиционер

И с моря виден Милиционер

И с неба виден Милиционер

И с-под земли…

                   да он и не скрывается

                               Д. Пригов. «Апофеоз Милицанера (1978)».

Примечания

Ссылки 

 Audio illustrations of epistrophe
 A correlation of epistrophe and antistrophe

Литература 
 

Риторические фигуры